Apil ist ein Namensteil folgender Personen:

 Apil-kīn, Herrscher von Mari
 Apil-Sin († 1813 v. Chr.), König von Babylonien